Алаш может означать:
 Алаша-хан
 Алты Алаш — древнее Центрально азиатское объединение народов.
 Алаш (партия) (1917—1920) в Казахстане.
Алаш (до 2000 г. — Победа) — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.
Алаш (до 2018 г. — Чапаево) — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Правительство Алаш-Орды — правительство Алашской автономии.
 Алашская автономия (1917—1920) (на территории современного Казахстана), впоследствии на её территории образована Киргизская АССР (1920—1925);